Peter Bosz (Apeldoorn, 1963. november 21. –) holland válogatott labdarúgó, edző. 2021. május 29-től 2022. október 9-ig a francia Lyon vezetőedzője volt.

A holland válogatott tagjaként részt vett az 1992-es Európa-bajnokságon.

Sikerei, díjai

Játékosként
Feyenoord
Holland bajnok: 1992–93
Holland kupagyőztes: 1991–92, 1993–94, 1994–95

Edzőként
AGOVV Apeldoorn
Hoofdklasse: 2002

Heracles Almelo
Eerste Divisie: 2004–05 

Ajax
Európa-liga döntős: 2016–17

Statisztika

Edzői statisztikái
2022. október 09-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források

1963-ban született személyek
Holland labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Holland labdarúgóedzők
A Vitesse labdarúgói
Az AGOVV labdarúgói
Az RKC Waalwijk labdarúgói
A Sporting Toulon labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
A NAC Breda labdarúgói
Az Eredivisie labdarúgói
Az Eerste Divisie labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
Az 1992-es Európa-bajnokság labdarúgói
A Borussia Dortmund vezetőedzői
A Bayer 04 Leverkusen vezetőedzői
A Bundesliga edzői
A Ligue 1 edzői
Holland bajnok labdarúgók
Élő személyek